

Persone
Ambrogio Portaluppi – vescovo, teologo e scrittore italiano
Flavio Portaluppi – ex cestista e dirigente sportivo italiano
Piero Portaluppi – architetto italiano
Renato Portaluppi – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano

Altro
Casa e Studio Portaluppi – edificio di Milano